FK Slovan Levice (celým názvem: Futbalový klub Slovan Levice) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Levice. Založen byl v roce 1911 pod názvem Lévai IFC. Od sezóny 2017/17 působí v páté lize Západoslovenského futbalového zväzu, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Levice s kapacitou 7 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1911 – Lévai IFC (Lévai Ifjúsági Fotbal Club)
 1919 – Lévai MTE (Lévai Munkás Testedzõ Egyesület)
 1926 – Lévai TE (Lévai Torna Egylet)
 1934 – ŠK Levice (Športový klub Levice)
 1936 – ŠK Iskra Levice (Športový klub Iskra Levice)
 1938 – Lévai TE (Lévai Torna Egylet)
 1945 – Odborár Levice
 1946 – ŠK Levice (Športový klub Levice)
 1948 – ŠK Sokol Levice (Športový klub Sokol Levice)
 1949 – SSM Levice (Stredoslovenské mlyny Levice)
 1953 – TJ Slavoj Levice (Telovýchovná jednota Slavoj Levice)
 1955 – TJ Tatran Levice (Telovýchovná jednota Tatran Levice)
 1959 – TJ Slovan Levice (Telovýchovná jednota Slovan Levice)
 1979 – TJ Slovan Agro Levice (Telovýchovná jednota Slovan Agro Levice)
 1991 – FK Slovan Levitex Levice (Futbalový klub Slovan Levitex Levice)
 1993 – FK Slovan Poľnonákup Levice (Futbalový klub Slovan Poľnonákup Levice)
 1995 – FK Slovan Poľnonákup SES Levice (Futbalový klub Slovan Poľnonákup SES Levice)
 2004 – FK Levice (Futbalový klub Levice)
 2005 – FK Slovan Levice (Futbalový klub Slovan Levice)
 2009 – FK Levice (Futbalový klub Levice)
 2011 – FK Slovan Levice (Futbalový klub Slovan Levice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1941–1942: Duna-Tiszaközi kerület – sk. Duna (I. osztály)
 1942–1943: Nemzeti bajnokság III – sk. Budakörnyéki
 1943–1944: Nemzeti bajnokság III – sk. Dunamelléki
 1962–1963: Krajský přebor – sk. Západ
 1963–1965: I. A trieda  – sk. Sever
 1965–1967: Krajský přebor – sk. Západ
 1967–1969: I. A trieda  – sk. Sever
 1969–1977: Krajský přebor – sk. Západ
 1977–1978: Divize E
 1978–1979: Divize – sk. Střed
 1979–1993: 1. SNFL
 1993–2000: 2. liga
 2000–2002: 3. liga – sk. Západ
 2011–2012: Majstrovstvá regiónu 
 2012–2015: 3. liga – sk. Západ
 2015–2017: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2017–: 5. liga  – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1911
Levice